LF kan syfta på:

 LF – en grupp försäkringsbolag, se Länsförsäkringar
 LF – radiofrekvenser mellan 30 och 300 kHz, se Low Frequency
 LF Basket Norrbotten – en basketklubb
 LF Arena – en idrottsanläggning
 LF – IATA-koden för flygbolag Fly Nordic